Аверешть ():

 Аверешть — село в Румунії, у повіті Нямц
 Аверешть — село в Румунії, у повіті Васлуй